Лос Батекис има више значења:

 Лос Батекис (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Батекис (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Батекис (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику